Orbán László (1912–1978) politikus, miniszter
 Orbán László (1914–2016) irodalomtörténész
 Orbán László (1930–2018) természettudományi szakíró, vívó
 Orbán László (1949–2009) olimpiai ezüstérmes ökölvívó
 Orbán László (1960–) sportlövő
 Orbán László (1985–) irodalomtörténész, textológus